Sumobito kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumobito, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Sumobito, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar